Balázs Ádám (1952) újságíró, rendező, diplomata, Balázs Samu és Majláth Mária fia
Balázs Ádám (1973) zeneszerző
Balázs Ádám (1981−2016) tűzszerész, Hazáért Érdemjellel kitüntetett posztumusz hadnagy

Hasonló
Balázs Ádám Samu (?) politológus

Jegyzetek